Partito dei Lavoratori (Algeria)
 Partito dei Lavoratori (Brasile)
 Partito dei Lavoratori del Burundi
 Partito dei Lavoratori d'Etiopia
 Partito dei Lavoratori (Francia)
 Partito dei Lavoratori (Irlanda)
 Partito dei Lavoratori (Italia)
 Partito dei Lavoratori del Kurdistan
 Partito dei Lavoratori (Malta)
 Partito dei Lavoratori (Singapore)
 Partito dei Lavoratori (Stati Uniti d'America)
 Partito Tedesco dei Lavoratori
 Partito dei Lavoratori (Tunisia)
 Partito dei Lavoratori (Turchia)
 Partito dei Lavoratori Ungheresi